Kineser eller kines kan avse:

 Kineser – invånare eller personer med medborgarskap i Kina
 Kineser – invånare eller personer med medborgarskap i Taiwan
 Kineser – person med kinesiskt språk som modersmål eller härstamning från Kina, se Kina (region)
 Hankineser – benämningen på den dominerande etniska gruppen (90%+) i Kina och Taiwan

Se även
 Kina (olika betydelser)
Personer i Sverige födda i Kina

Kinas samhälle
Taiwans samhälle
 
WP:Projekt Kina